Raul Nailowicz Szakirzianow (ros. Рауль Наильович Шакирзянов, ur. 1 marca 1989) − rosyjski biegacz narciarski, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz trzykrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Raul Szakirzianow pojawił się 23 grudnia 2006 roku w Syktywkarze, gdzie zajął 43. miejsce w zawodach FIS Race na dystansie 15 km techniką dowolną. Trzy miesiące później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, zajmując 45. pozycję w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze sukcesy osiągnął w 2008 roku, kiedy mistrzostwach juniorów w Malles Venosta: w sprincie był trzeci, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zwyciężył w sztafecie. Rosjanie z Szakirzianowem w składzie byli także najlepsi podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku. Na tej samej imprezie był ponadto drugi w biegu łączonym na 20 km, a na dystansie 10 km stylem dowolnym był czwarty. W Pucharze Świata zadebiutował 1 stycznia 2010 w Oberhofie, zajmując 53. miejsce w biegu na 3,7 km stylem dowolnym. Bieg ten był prologiem czwartej edycji Tour de Ski. W trzecim etapie TdS, sprincie techniką klasyczną, Szakirzianow zdobył swoje pierwsze pucharowe punkty, plasując się na 18. pozycji. Całego cyklu TdS nie ukończył, ale zdobył także punkty za 25. miejsce w szóstym etapie i w klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010. W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, zdobywając brązowe medale w biegu łączonym na 20 km oraz na dystansie 15 km techniką dowolną. Ostatni medal w kategorii młodzieżowców zdobył na mistrzostwach w Erzurum w 2012 roku, gdzie był najlepszy w biegu łączonym na 30 km.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015